Боксер — спортсмен, що займається боксом.
 Боксер — порода службових собак виведена в Німеччині.
 Учасник Іхетуанського повстання 1900–1901 рр. у Китаї.
 «Боксер» — фільм ірландського режисера .

Особи 
 Барбара Леві Боксер (, нар. 1940) — американський політик з Демократичної партії.

Техніка 
 Боксер — поршневий опозитний двигун внутрішнього згорання.
 Peugeot Boxer — мікроавтобуси виробництва компанії Peugeot.
 Ferrari Berlinetta Boxer — спортивний автомобіль, що випускався компанією Ferrari з 1973 по 1984 рік.
 GTK Boxer — багатоцільовий бронетранспортер спільного виробництва Krauss-Maffei Wegmann та Rheinmetall.

Див.також 
 Боксери